Панель — нижня частина стіни або вся стіна в приміщенні, опоряджена оздобленням, фарбуванням
 Панель — гірницький термін, квадратова або прямокутна ділянка в шахтах, яка виділяється при розробці горизонтальних або похилих пластів родовищ для їх очищення
 Панель — мармурова, пластмасова і т. ін. дошка, яка є частиною щита або пульта енергетичного, промислового, транспортного та ін. управління
 Панель екрана
 Панель інструментів
 Патч-панель
 Операторська панель
 Панель керування Windows
 Панель — елемент конструкції збірної будови, що має форму великої плити
 Панельне будівництво
 Панель — те саме, що й тротуар
 Панель — елемент верстки коміксу

Див. також 
 Панно
 Фільонка

Посилання